José Talavera ist der Name folgender Personen:

* José Ángel Talavera (* 1950), mexikanischer Fußballspieler
 José Tomás Torres Talavera (1887–1962), mexikanischer Botschafter